La Coupe de Russie de rugby à XV est une compétition annuelle de rugby à XV organisée par la Fédération russe de rugby à XV.

Histoire 
La compétition a été créée en 1976 à l'époque de l'U.R.S.S. et voit la victoire de VVA Podmoskovye face au Locomotive Tbilissi (Géorgie) sur le score de 10 à 6 pour la  édition.

Format

Palmarès

Bilan

Palmarès Coupe d'U.R.S.S.

Notes et références

Liens externes 
 
 Palmarès

Coupe de Russie de rugby à XV
Compétition fondée en 1976